Kurzwelly ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Kurzwelly (1868–1917), deutscher Kunsthistoriker und Volkskundler
 Jens-Peter Kurzwelly (* 1944), Richter am Bundesgerichtshof
 Johannes Kurzwelly (1867–1922), deutscher Kunsthistoriker
 Michael Kurzwelly (* 1963), deutscher Künstler

 Konrad Müller-Kurzwelly (1855–1914), deutscher Maler